Iris pyrenaica est un nom scientifique décrivant un Iris. Néanmoins, plusieurs espèces d'Iris ont reçu ce nom.

Iris pyrenaica L. 
 La première description, et la seule valable en nomenclature, est Iris pyrenaica L. Cependant, elle est considérée comme synonyme à Iris lutescens Lam.

Iris pyrenaica auct. non L. 
Une autre description a été faite ensuite, sous ce nom. Elle n'est pas valide.
 Iris pyrenaica auct. Bubani est un synonyme d’Iris latifolia (Mill.) Voss

Iridaceae